

Chimica 
 Dy – simbolo chimico del disprosio

Codici 
 DY – codice vettore IATA di Norwegian Air Shuttle

Altro 
 DY – sigla automobilistica internazionale del Benin (dal nome coloniale Dahomey)